Пушкарский сельсовет - административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе районов России

 Пушкарский сельсовет Кореневского района Курской области
 Пушкарский сельсовет Усманского района Липецкой области